Невидимый мир

 Невидимый мир — художественный фильм 2007 года, совместного производства ЮАР и Великобритании.
 Невидимый мир — албанский художественный фильм 1987 года, снятый режиссёром К. Дамо.